Mazu (ou Matsu) — deidade chinesa
 Ilhas Matsu (ou Ilhas Mazu) — região administrativa da República Popular da China

Ver também
Matsue — cidade japonesa da província de Shimane
Castelo de Matsue — castelo japonês em Shimane
Castelo Edo (ou Matsu no Ōrōka) — castelo japonês em Chiyoda, Tóquio

Desambiguação